Ромпо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Ла-Вульт-сюр-Рон. Округ коммуны — Прива.

Код INSEE коммуны 07198.

Через коммуну протекают реки Рона, Увез и .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 959 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 629 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 458 были экономически активными, 171 — неактивными (показатель активности — 72,8 %, в 1999 году было 69,2 %). Из 458 активных работали 402 человека (232 мужчины и 170 женщин), безработных было 56 (24 мужчины и 32 женщины). Среди 171 неактивных 53 человека были учениками или студентами, 49 — пенсионерами, 69 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш